Чемпиона́т Optibet Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2020 го́да () — 52-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 15 июня по 29 ноября 2020 года. Этот сезон стал 46-м под названием «Высшая лига», а также 29-м после восстановления независимости Латвии.

Влияние пандемии COVID-19 

Первоначально чемпионат планировалось проводить в четыре круга с 13 марта по 7 ноября 2020 года

12 марта правительство Латвии объявило на всей территории государства чрезвычайную ситуацию с 12 марта по 14 апреля с целью ограничить распространение Covid-19 во время действия чрезвычайной ситуации. Позже чрезвычайная ситуация была продлена до 12 мая, затем − до 9 июня.

12 марта на внеочередном заседании правления ЛФФ было принято решение с 13 марта до дальнейшего официального заявления проводить все матчи среди взрослых команд без зрителей. Запрет распространялся в том числе на матчи Высшей лиги и был согласован с обществом «Латвийская футбольная Высшая лига».

13 марта на внеочередном заседании правления ЛФФ было принято решение до дальнейшего официального заявления отложить проведение футбольных соревнований на всех уровнях. Правление ЛФФ также утвердило решение Организационного комитета Высшей лиги и общества «Латвийская футбольная Высшая лига» отложить проведение Высшей лиги до дальнейшего официального заявления.

25 мая правлением ЛФФ были утверждены поправки в регламент чемпионата. На основании решения IFAB, команды в течение матча могут проводить по пять замен. 4 июня было утверждено изменение в порядке проведения соревнований − чемпионат пройдёт в три круга.

9 июня правительство приняло правила «Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19».

9 июня было объявлено, что чемпионат начнётся 15 июня. Федерацией был утверждён санитарный протокол. Матчи до дальнейшего официального решения ЛФФ (согласно неофициальной информации − до 1 июля) будут проходить без зрителей.

30 июня правление ЛФФ решило с 1 июля отменить запрет на нахождение зрителей на трибунах. Согласно «Мерам эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19», с 1 июля на мероприятия, проходящие вне помещений, допускается до 1000 человек, на одного человека должно обеспечиваться не менее 4 квадратных метров площади.

27 ноября решением правления ЛФФ были отменены переходные матчи между девятой командой Высшей лиги и второй командой Первой лиги за право в 2021 году играть в Высшей лиге.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

1 У «Валмиеры» было вычтено 3 очка из-за невыполнения решений юридических комиссий ЛФФ.2 Как обладатель Кубка Латвии 2020.

Позиции по турам

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий круг

Пояснения к таблицам

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 26/11/2020 «Спартак» — «Елгава» 7:0
 Самая крупная победа гостей (+7):
 29/11/2020 «Елгава» — «Лиепая» 0:7
 Наибольшее число голов в одном матче (7):
 30/06/2020 «Лиепая» — «РФШ» 2:5
 29/07/2020 «РФШ» — «Валмиера» 5:2
 23/08/2020 «Рига» — «Тукумс 2000» 5:2
 26/11/2020 «Спартак» — «Елгава» 7:0
 29/11/2020 «Елгава» — «Лиепая» 0:7

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата

Турнирное положение в чемпионате дублёров 

{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|

 «Даугавпилс-2» опережает «Ригу-2» по результатам личных встреч (5:1 и 1:2).

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2020
 Вторая лига Латвии по футболу 2020
 Третья лига Латвии по футболу 2020
 Кубок Латвии по футболу 2020
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2020

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига» 
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2020
Футбол в Латвии в 2020 году
Латвия
Латвия